B.J. Slater (San Diego, ) é um ator pornográfico norte-americano, conhecido por seus papéis em filmes na década de 1990. Ele recentemente fez aparições em filmes de Treasure Island Media.

Prêmios e indicações
 1992 Adult Video News Awards vencedor de Melhor Revelação.
 1992 Grabby Awards vencedor de Melhor Ator Coadjuvante para Performances em The Ivy League, Someone in Mind e True.
 1996 Men in Video Awards (Probie) vencedor de Hottest Cock em Condom.
 2000 GayVN Awards vencedor de Performer Special Achievement Award para AIDS Causes.

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de San Diego